

Patronyme 

 Billy Sunday (1862-1935), joueur de baseball et évangéliste américain ;
 Dave Sunday (1947-), footballeur zambien ;
 David Sunday, footballeur nigérien ;
 Esther Sunday (1992-), footballeuse nigériane ;
 Gabriel Sunday (1985-), acteur américain ;
 Helen Thompson Sunday (1868-1957), évangéliste américain ;
 Ibrahim Sunday (1950-), footballeur ghanéen ;
 Johnson Sunday (1981-), footballeur nigérien ;
 Obaji Sunday (1988-), footballeur nigérien ;
 Patrick Sunday (1975-), footballeur nigérien ;
 Stephen Sunday (1988-), footballeur hispano-nigérien ;
 Sunday Uti (1962-), athlète nigérian spécialiste du 400 mètres.

Presse 
  est le nom de plusieurs journaux à travers le monde.

Cinéma 
 Sunday est un film américain réalisé par George W. Lederer en 1915.
 Sunday est une série télévisée australienne créée en 1981.
 Sunday est une série télévisée britannique créée en 1996.
 Sunday est un film américain réalisé par Jonathan Nossiter en 1997.
 Sunday est un court métrage américain réalisé par Andrew Bloch en 1999.
 Sunday est un court métrage australien réalisé par Sean Byrne en 2000.
 Sunday est un téléfilm britannico-irlandais réalisé par Charles McDougall en 2002.
 Sunday est un court métrage danois réalisé par Lærke Lauta en 2003.
 Sunday est un court métrage néo-zélandais réalisé par Leo Woodhead en 2006.
 Sunday est un film indien réalisé par Rohit Shetty en 2008.
 Any Given Sunday est le titre original du film américain L'Enfer du dimanche, réalisé par Oliver Stone en 1999.
 Bloody Sunday est un film britannico-irlandais réalisé par Paul Greengrass en 2002.

Histoire 
  (« Dimanche sanglant » en anglais) désigne plusieurs épisodes violents survenus un dimanche en Angleterre, Afrique du Sud, Irlande du Nord et États-Unis ainsi que des œuvres d'art liées à ces événements.

Jeu vidéo 
 ESPN Sunday Night NFL est un jeu vidéo de football américain sorti en 1994.

Manga 
 Shōnen Sunday est un magazine de prépublication de manga de type shōnen.

Musique 
 Sunday est une chanson du groupe de rock alternatif Sonic Youth.
 Black Sunday est le deuxième album studio du groupe américain de hip-hop Cypress Hill sorti en 1993.
 Mail on Sunday est le premier album de Flo Rida.
 Monday to Sunday est une chanson du groupe de rock français Superbus. 
 Taking Back Sunday est un groupe de rock alternatif originaire de Long Island dans l'État de New York (États-Unis). 
 Whiskey on a Sunday est un album sorti en 2006 par le groupe de folk-punk américano-irlandais Flogging Molly.
 Sunday Morning est une chanson du groupe de rock alternatif américain No Doubt.
 Sunday Morning est une chanson du Velvet Underground.

Sport 
 Sunday Silence (1986-2002) est un cheval de course né aux États-Unis.

Géologie 
 Sunday Rock, un bloc erratique dans l'État de New York, aux États-Unis.